Аарон Д. Спирс (, род. ) — американский актёр, наиболее известный благодаря своей роли Джастина Барбера в дневной мыльной опере CBS «Дерзкие и красивые», где он снимается с 2009 года.

Спирс родился в Вашингтоне, округ Колумбия, и в начале карьеры появился во второстепенных ролях в мыльных операх «Любовь и тайны Сансет Бич» - в роли офицера Вашингтона и «Главный госпиталь», а также в прайм-тайм сериалах «Расследование Джордан», «Секретные материалы», «Все любят Рэймонда» и «Мыслить как преступник». В 2009 году он начал сниматься в «Дерзкие и красивые», за что ежегодно номинировался на NAACP Image Award как лучший актёр дневного сериала, а также был гостем в «Касл» и «Морская полиция: Спецотдел», прежде чем получить регулярную роль в прайм-тайм сериале «Быть Мэри Джейн», где он снимается с 2013 года.

Женат на Эстеле Лопез. У пары пять детей: четыре дочери -  (род. 1993),  (род. 2002),  (род. 2005),  (род. 2007), и сын  (род. 09.09.2009).

Примечания

Ссылки 
 

Актёры мыльных опер США
Родившиеся в Вашингтоне